

Скшинно — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Скшинно — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства